Колонија Пуебло Нуево има више значења:

 Колонија Пуебло Нуево (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Пуебло Нуево, Асијенда Сан Росендо (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику